Szkocja bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Szkocja (Raczki), ein Dorf der Gmina Raczki in der Woiwodschaft Podlachien
 Szkocja (Szubin), ein Dorf der Gmina Szubin in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern